Kawashima Yoshiko beziehungsweise Yoshiko Kawashima ist der Name folgender Personen: 

* Kawashima Yoshiko (Spionin) (1907–1948), chinesisch-japanische Spionin
 Yoshiko Kawashima (Skeletonpilotin) (* 1967), japanische Skeletonpilotin